Australia:
 Altona – miejscowość

Kanada:
 Altona – miasto

Niemcy:
 Altona – okręg administracyjny (Bezirk) Hamburga

Polska:
 Altona – kolonia w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce

Stany Zjednoczone:
 Altona – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Altona – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Altona – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Altona – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Altona – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Altona (ang. Altona Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Altona (ang. Altona Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton

Zobacz też 
 Altena
 Altona-Altstadt
 Altona-Nord